Осада Белгорода (1158) (осада Белгорода-Киевского, 1158)
 Осада Белгорода (1161) (осада Белгорода-Киевского, 1161)